Il singolare del torneo di tennis Santiago Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Hans Gildemeister che ha battuto in finale Andrés Gómez 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Mel Purcell (primo turno)
 Hans Gildemeister (campione)
 José Higueras (semifinali)
 Andrés Gómez (finale)

 Manuel Orantes (primo turno)
 Ricardo Cano (quarti di finale, ritiro)
 Pedro Rebolledo (quarti di finale)
 Fernando Luna (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Santiago Open 1981